Travis může být:

Travis – skotská hudební skupina

mužské křestní jméno
Travis Parrott – americký tenista
Travis Watkins – americký programátor
Travis Tritt – americký zpěvák country
Travis Barker – americký bubeník

příjmení osob
Randy Travis – americký zpěvák country
Scott Travis (* 1961) – americký bubeník
Theo Travis (* 1964) – britský saxofonista a flétnista
William Travis (1809–1836) – americký právník a voják 19. století

jiné významy
Travis County – okres v Texasu
Travis Mayweather – fiktivní postava ze seriálu Star Trek: Enterprise
Travisova letecká základna v Kalifornii
Travis CI - nástroj pro automatizaci testů a nasazování softwaru